Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар 2018 проводился с 25 по 28 января 2018 в городе Минск на арене «Минск-Арена».

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Дмитрий Баркан / Алина Павлючик, победившая в финале команду Илья Шоломицкий / Татьяна Торсунова. Бронзовые медали завоевала команда Евгений Клевец / Ирина Белько, победившая в матче за 3-е место команду Николай Криштопа / Евгения Орлис.

Формат турнира 
Команды делятся на 2 группы по 6 команд, где играют по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в группах первое место, выходят сразу в полуфинал плей-офф; команды, занявшие в группах 2-е и 3-е место, играют в четвертьфиналах за выход в полуфинал наперекрест (2-е место группы А с 3-м местом группы Б, и наоборот). Далее в плей-офф розыгрыш проводится по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Матчи играются в 8 эндов.

При ранжировании команд по результатам группового этапа при равенстве количества побед преимущество получает победитель личной встречи.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд 2018

Чемпионаты Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар
Спорт в Белоруссии в 2018 году
Спортивные соревнования в Минске
Январь 2018 года